Hah steht für:
 den aramäischen Namen des türkischen Ortes Anıtlı
 eine altägyptische Gottheit, siehe Heh

hah steht für:
 Hahon (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Bougainville, Papua-Neuguinea

HAH steht für:
 Prince Said Ibrahim International Airport (IATA-Code) auf den Komoren
 Air Comores International (ICAO-Code), ehemalige komorische Fluggesellschaft

Abkürzung